Oineus ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Oineus (Vater des Meleagros), ursprünglich ein Weingott
 Oineus (Sohn des Aigyptos), einer der 50 Söhne des Aigyptos
 Oineus (Heros), attischer Heros